Kerschgens ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Kerschgens (* 1939), deutscher Theologe und Politiker (B'90/Grüne)
 Katja Kerschgens (* 1969), deutsche Rhetorik- und Schlagfertigkeitstrainerin sowie Autorin